Solymos (szlovákul Iňačovce), Szlovákia, Kassai kerület, Nagymihályi járás
Garamsolymos (szlovákul Gondovo), Garamújfalu része, Szlovákia, Nyitrai kerület, Lévai járás
Gyepüsolymos (románul Șoimuș), Románia, Partium, Bihar megye
Gyöngyössolymos, Heves megye, Gyöngyösi járás
Magyarsolymos (románul Șoimuș), Románia, Fehér megye
Mezősolymos (románul Stupini), Románia, Erdély, Beszterce-Naszód megye
Sajósolymos (románul Șoimuș), Románia, Erdély, Beszterce-Naszód megye
Szilágysolymos (románul Șoimuș), Románia, Szilágy megye

Solymos vára (Magyarország)
Solymos vára (Románia)